Setembro - em inglês, September
Ou ainda:
 September (cantora) - cantora sueca
 September (canção) - canção da banda Daughtry
 September (filme) - filme do diretor norte-americano Woody Allen
 Dulcie September - ativista anti-apartheid sul-africana

Desambiguação